Francisco Xavier — santo, missionário e fundador da Companhia de Jesus  
San Javier (Espanha) — município da Região de Múrcia
San Javier de Loncomilla — comuna do Chile
San Javier (Sonora) — município do México
San Javier de Alpabamba (distrito) — no departamento de Ayacucho, Peru
Estação San Javier — estação do metro de Medellín, Colômbia
 San Francisco Javier, em El Salvador

Argentina 
San Javier (Misiones) — cidade da Argentina
San Javier, Yacanto y La Población — município da província de Córdova

Departamentos 
San Javier (departamento de Córdova)
San Javier (departamento de Misiones)
San Javier (departamento de Santa Fé)

Desambiguações de topônimos